Lehr steht für:
 Lehr (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lehr Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Lehr ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Lehr (Ulm), Stadtteil von Ulm

in den Vereinigten Staaten:
 Lehr (Mississippi)
 Lehr (North Dakota)

Siehe auch:
 Leer
 Laehr
 LER